Иван Васильевич Рябикин (1845 — 1942, Орджоникидзе, Северная Осетия, СССР) — российский и советский гражданский инженер, архитектор. По его проектам были построены различные здания во Владикавказе, некоторые из которых сегодня являются объектами культурного наследия России федерального и регионального значения.

Родился в 1845 году. Окончил Институт гражданских инженеров имени Николая I в Санкт-Петербурге, после чего приехал во Владикавказ, где работал с 1901 по 1906 года младшим инженером Терского областного управления во Владикавказе. Занимался проектированием зданий во Владикавказе.
Некоторое время, со слов представителей рода Рябикиных, Иван Васильевич проживал в селе Солдато-Александровское , Ставропольской губернии.

Скончался в 1942 году.

 Награды
 Орден Святого Станислава 3 степени

Проекты и постройки
 Объекты культурного наследия России
 Зрелищное здание на Марьинской улице
 Автор проекта Народного дома. В связи с началом Первой мировой войны проект не был завершён. Были построены только фундамент и цокольная часть Народного дома. В советское время на этом фундаменте был построен современный Северо-Осетинский театр оперы и балета по проекту архитектора Будаевой
 Торговый дом Оганова на Александровском проспекте
 Здание Музея Терской области. Проект не завершён.
 Военное реальное училище (сегодня — здание современного горно-металлургического техникума)
 Доходный дом Воробьёва на Лорис-Меликовской улице
 Особняк Ястремского на Гимназической улице
 Особняк барона Штейнгеля на территории парка имени Коста Хетагурова.

 Другие объекты
 Никольская церковь в станице Новоосетинская Моздокского района

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сослан Цаллагов. Моя столица — Архитектор Рябикин

Архитекторы Владикавказа